Kevin Reynolds (1952–), amerikai filmrendező
Kevin Reynolds (1990–), kanadai műkorcsolyázó